Parco nazionale El Leoncito – parco nazionale dell'Argentina
 Complesso astronomico El Leoncito – complesso di osservatori astronomici
 2311 El Leoncito – asteoroide della fascia principale